Guillermo Sobrino, (Tomares, Sevilla, 6 de marzo de 1987), artísticamente conocido como DJ Wilor, es el DJ del grupo de rap sevillano Zero Positivo. También acompañó a Shotta en la gira de su disco "Sangre".

Biografía 
DJ Wilor nació en Tomares, (Sevilla) en el año 1987. Con tan solo 15 años comienza a interesarse por el mundo del hip hop en general y del turntablism en particular. 

Hacia el año 2000, forma junto a Senepe y Ego el grupo de rap Zero Positivo. Pero realmente, este no se llegó a formar de manera estable hasta el año 2002 aproximadamente, cuando empezaron a dar sus primeros conciertos y a preparar los primeros trabajos. Por aquellas fechas, colabora en diversos conciertos de rap sevillano, con grupos como Marco, Kaso Aparte, Stilo de vida, Lsk o Virush. 

En el año 2004, tras la colaboración con Dj Makei en su disco "Los Hijos De La Tercera Ola", Juaninacka y Dj Makei unen a su equipo a Dj Wilor (formando también estos dos últimos un grupo de turntablism llamado "Nasty Sound") y realizan la gira de "Version Ep" teniendo un gran éxito por toda España. Nos presentaron en su show una formación hasta el momento inédita en nuestro país, un Mc y dos Dj´s, dando forma a una propuesta más que interesante.

Mientras tanto, edita dos maquetas con su grupo Zero Positivo, La Puta Promo y Dialéctica. Poco después, acompaña de nuevo a Juaninacka en la gira de su disco "Caleidoscopio". Todo esto le proporcionó una amplia experiencia como Dj, que mejoró posteriormente con la gira del disco de Tote King, "Un Tipo Cualquiera", pero esta vez, como telonero junto a su grupo Zero Positivo. 

Desde el año 2008, acompaña a Shotta en la gira de su último disco, Sangre.
En este año, vio la luz su segunda mixtape, llamada "They Call It Funky", presentada por Zatu del grupo de rap SFDK.

El 2009 fue un año especialmente prolífico para Dj Wilor, en abril presentó su primer trabajo en formato profesional junto a su grupo Zero Positivo, titulado "El Antídoto". Este EP está compuesto por siete temas con colaboraciones de M-Phazes, Quiroga, Candela Clap, Voodoo Etnies y Dj Randy en la producción y de Shotta y Tote King al micrófono.

A lo largo de este año, alcanzó el gran cifra de 130 sets entre residencias y como Dj invitado, actuando a la largo del territorio nacional e incluso internacional, esto sin contar los conciertos con Shotta y con su grupo Zero Positivo. 

En verano de 2009, presentó su tercera mixtape en solitario, titulada "Nice & Slow", una mixtape compuesta por los mejores temas de R&B internacional. A finales del 2009, junto con Dj Jekey publicó otra mixtape titulada "Eclectic Sound", basada en el concepto del eclecticismo referido a la música, donde encontramos sonidos de diversos estilos musicales y épocas fusionados en una misma sesión.

Wilor, como Dj de Club 
En el año 2007, comenzó a pinchar como Dj invitado en numerosos clubes de Sevilla, como Microlibre, Antique y Empire, entre otros. Pero fue en Bandalai, con Only Funky cuando empezó a pichar de manera regular como Dj residente.

Wilor también ha actuado como Dj invitado en importantes clubes de numerosas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Castellón y Las Palmas, e incluso ha traspasado nuestras fronteras, actuando en Bruselas.

En la actualidad, es Dj residente todos los miércoles y viernes en Only Funky, la mejor fiesta de música urban de Sevilla, que se realiza en Bandalai desde hace dos años, y los jueves, con "Fussion House & Funky". También es Dj residente los sábados en Catedral club con "Eclética", pinchando todo tipo de música sin importar estilos, épocas o artistas.

Pero sería injusto clasificar exclusivamente a Dj Wilor como Dj de discoteca, ya que precisamente, es en ésta faceta en la que menos tiempo lleva, aun así ha sabido hacerse hueco y ya es uno de los Dj’s de club más respetado.

Wilor y el turntablism 
El verdadero examen para un Dj de rap llega cuando delante de un público, su misión no es mezclar temas, sino hacer trucos espectaculares y únicos, como scratch, bodytricks, backspin, etc.
 
A los turntables, su currículum es envidiable. Se presentó a un concurso local y en el 2004 se proclamó ganador del festival Tarikuku y de la competición de Dj’s de Microlibre. 

Pero su gran prueba llegó en el año 2007, cuando ante los mejores Dj’s de Andalucía ganó la competición DMC. Poco después, resultaría tercer clasificado del campeonato DMC a nivel nacional.

Actualmente sigue practicando, pero no con afán de competir en ningún concurso, sino para integrarlo en sus actuaciones, tanto en clubes, como con Shotta y Zero Positivo.

Discografía

En solitario 
 "Dj Wilor - Flavourites " (Mixtape) (2007)
 "Dj Wilor -They call it funky " (Mixtape) (2008)
 "Dj Wilor - Nice & Slow " (Mixtape) (2009)

con Zero Positivo 
 "La Puta Promo" (2003)
 "Dialéctica" (2004)
 "Sayanaya" (2006)
 "El Antídoto" (EP) (2009)
 "Soul" (LP) (2010)

con Dj Jekey 
 "Dj Wilor y Dj Jekey - Eclectic Sound" (Mixtape) (2009)

con Dj Woogie y Dj Class 
 "Dj Woogie, Dj Wilor & Dj Class - Clubnights" (Mixtape) (2010)

Colaboraciones 
 Jesuly "El Escorpión" (2004)
 Juaninacka "Caleidoscopio" (2004)
 Dj Makei "Los Hijos De La Tercera Ola" (2004)
 Marco "Fuente De Placer (con Zero Positivo)" (2008)
 Wildtrack "Preludio (con Zero Positivo)" (2008)
 Legendario "Mis armas favoritas" (2010)

Véase también 
 Zero Positivo
 Hip Hop

Enlaces externos 
 MySpace de Dj Wilor
 Blog de Dj Wilor
 Myspace Oficial de Zero Positivo

Disc jockeys de hip hop
Músicos de Sevilla
Nacidos en Tomares